Ivan Dmitrievitch Morozov - en russe :  - (né le  à Verkhniaïa Salda en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Gazovik Tioumen, il rejoint les équipes de jeunes du Iougra Khanty-Mansiïsk. Il commence sa carrière junior en 2017-2018 avec les Mamonty Iougry dans la MHL. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le Iougra. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2018, il est choisi au deuxième tour, à la soixante-et-unième position au total par les Golden Knights de Vegas. La saison suivante, il est recruté par le SKA Saint-Pétersbourg.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2017-2018 || Mamonty Iougry || MHL || 30|| 11|| 12|| 23|| 8|| 7|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
|2017-2018|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || SKA-1946 || MHL || 14|| 10|| 9|| 19|| 8|| 10|| 3|| 9|| 12|| 6
|-
| 2018-2019 || SKA-Variagui || MHL || 6|| 3|| 5|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || SKA-Neva || VHL || 19|| 3|| 3|| 6|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || SKA-1946 || MHL || 3|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 16|| 5|| 2|| 7|| 8|| 4|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2019-2020 || SKA-Neva || VHL || 10|| 1|| 5|| 6|| 10|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 55 || 13 || 18 || 31 || 24 || 15 || 1|| 6|| 7|| 33
|-
| 2021-2022 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 17|| 4|| 4|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || SKA-Neva || VHL || 15|| 4|| 15|| 19|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Sotchi || KHL || 5|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Silver Knights de Henderson || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2022-2023 || Silver Knights de Henderson || LAH || || || || || ||

Au niveau international 

| 2018 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 3|| 2|| 5|| 14|| +2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2019 || align="left"|   || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2020 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2021 || align="left"| ROC (Comité olympique russe)  || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 2|| 3|| 2|| -1||align="left"| Cinquième place

Notes et références 

Naissance en Russie
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en mai 2000
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Golden Knights de Vegas
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Sotchi
Joueur des Silver Knights de Henderson